

События 
 Консулы: Квинт Фабий Максим Веррукоз (Кунктатор; ок. 275—203) (внук Фабия Максима Руллиана) (патриций) и Маний Помпоний Матон (плебей); претор: Луций Постумий Альбин.
 Битва при Фей между войсками царств Чжао и Цинь.

Родились 
 233, ок. — Гней Тремеллий Флакк (ум. после 202 до н. э.), претор Римской республики 202 года до н. э.
 233, ок. — Гней Корнелий Долабелла (ум. в 180 год до н. э.) — римский государственный и религиозный деятель, священный царь.

Скончались 
 Деидамия — царица Эпира.
 233, ок. Хань Фэй — древнекитайский философ.

См. также

Примечания